Олеа има више значења:

 Олеа, Гранха Порсина (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Олеа, Естасион Олеа (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Олеа (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику